A lap egyes magnéziumvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található magnéziumvegyületek összegképlete

További magnéziumvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Magnézium
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia magnéziumot tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák